116. Mistrzostwa Węgier w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 6 i 7 sierpnia 2011 w Szekszárdzie.

Rezultaty

Uwagi

Zobacz też 
 Halowe Mistrzostwa Węgier w Lekkoatletyce 2011
 Mistrzostwa Węgier w Lekkoatletyce 2010

Bibliografia 
 
 

2011 na Węgrzech
2011 w lekkoatletyce
2011
Szekszárd